Николай Зырин:
 Зырин, Николай Григорьевич (1909—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Зырин, Николай Георгиевич (1909—1997) — советский и российский почвовед, доктор биологических наук